Пуерто де ла Консепсион има више значења:

 Пуерто де ла Консепсион (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Пуерто де ла Консепсион (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику